xdelta — это свободная программа, работающая из командной строки, которая позволяет построить разницу между двумя файлами.
Её предназначение такое же, как у программ diff и patch, но xdelta работает и с двоичными (не текстовыми) файлами. Также, в отличие от diff, результат сравнения файлов не удобочитаем человеком.

Впервые выпущена в 1997 году, первоначальный алгоритм базировался на алгоритме rsync, впервые разработанном Эндрю Триджелом. Программу разработал и поныне поддерживает Джошуа Макдональд.

Новое поколение программы xdelta3 предоставляет несколько уникальных возможностей. Результат сравнения представляется в виде стандартного формата VCDIFF, что позволяет использовать её совместно с другими программами, поддерживающими стандарт.

Программа выполняется на системах UNIX, Linux, BSD и Microsoft Windows. xdelta эффективно поддерживает файлы размером до 264 байтов, что делает её незаменимым средством для создания инкрементальных резервных копий больших файлов.

См. также 
 Дельта-кодирование

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Докторская диссертация Эндрю Триджела о rsync, с главой про xdelta
 RFC 3284, спецификация VCDIFF универсального формата дельта-сжатия
 Реализация Xdelta на Java
 Рекурсивное использование Xdelta (.NET/Mono)

Свободное текстовое программное обеспечение
Свободные утилиты
Программы сравнения файлов